Ernst Flückiger – calciatore svizzero
 Ernst Flückiger – politico svizzero
 Ernst Flückiger – tiratore svizzero